Премия «Тони» за лучшую мужскую роль в мюзикле — американская театральная награда, присуждаемая  и «» лучшему актёру, исполнившему главную роль в мюзикле, поставленном на Бродвее. Впервые премия в данной номинации была вручена в 1948 году. Своё название премия получила в честь актрисы, режиссёра и сооснователя фонда American Theatre Wing Антуанетт «Тони» Перри.

За все время существования премии её получили 66 актёров. Майлс Фрост — последний на данный момент обладатель премии, он получил её за роль MJ в одноименном мюзикле. Актёры Фил Сильверс, Роберт Престон, Ричард Кили, Зеро Мостел, Джон Каллум, Джордж Роуз, Джеймс Нотон, Нейтан Лейн и Норберт Лео Батц завоевали большинство наград в категории «Лучший актёр в мюзикле»; они являются двукратными обладателями премии. Актёры Джон Каллум и Рауль Хулия по четыре раза номинировались на премию как лучшие актёры в мюзикле; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Тони» в категории «Лучший актёр в мюзикле».

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия Лоренса Оливье за лучшую мужскую роль в мюзикле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Тони»  

Премия «Тони»
Списки лауреатов премий
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам